Stacking peut correspondre à :
 Stacking, un épisode de la série télévisée  ;
 Stacking, un jeu vidéo.